
Camille Krantz, een Frans politicus
Judith Krantz, een Amerikaanse schrijfster
J.J. Krantz en Zoon, een fabriek van laken en wollen stoffen
Jonathan Krantz, een personage uit de televisieserie Prison Break
Steve Krantz, een Joods-Amerikaanse (televisie)filmproducent en schrijver

Overige

Kranz, tot 1946 de naam van Zelenogradsk, een stad in de Russische oblast Kaliningrad. 
Krantzia poecila, een pissebed uit de familie Oniscidae